Верье́р () — название нескольких коммун во Франции:

 Верьер — в департаменте Аверон;
 Верьер — в департаменте Арденны;
 Верьер — в департаменте Вьенна;
 Верьер — в департаменте Марна;
 Верьер — в департаменте Об;
 Верьер — в департаменте Орн;
 Верьер — в департаменте Пюи-де-Дом;
 Верьер — в департаменте Шаранта;
 Верьер-де-Жу — в департаменте Ду.

Верье́р () — название нескольких коммун во Франции:
 Верьер — в департаменте Канталь;
 Верьер — в департаменте Коррез.